Hallerbach  oder Haller Bach heißen folgende geographischen Objekte:

Ort:
 Hallerbach (Windhagen), Ortsteil der Ortsgemeinde Windhagen, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Hallerbach (Arreshausener Bach), linker Zufluss des Arreshausener Bachs bei Kleinarreshausen, Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Hallerbach (Holtebach), Zufluss des Holtebachs bei Hövelhof im Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Hallerbach (Pfaffenbach), am Unterlauf auch Elsaffer Bach, rechter Zufluss des hiernach auch Hammerbach genannten Pfaffenbachs (zur Wied) bei Wölsteeg, Ortsgemeinde Neustadt (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Haller Bach (Sulzbach), bei Bad Hall im Kremstal, Oberösterreich

Hallerbach ist ein Familienname:
 Achim Hallerbach (* 1966), deutscher Politiker

Siehe auch: 
 Hallbach